Зачёт Кубка наций Кубка мира по биатлону 2007/08 рассчитывается по результатам индивидуальных гонок, спринтерских гонок и эстафет.

Система начисления очков 
В индивидуальных и спринтерских гонках в зачёт идут результаты 3 лучших спортсменов от страны. Например, в случае, если спортсмены одной страны займут все 3 призовых места в гонке, страна получит в зачёт Кубка наций 439 (150 + 146 + 143) очков.

Зачёт